Cuvântul pidgin poate să însemne:
pidgin, o limbă simplificată și cu vocabular redus, folosită în unele părți ale lumii ca un compromis pentru comunicarea între grupuri cu limbi principale neunitare. În acest sens există numeroase variante de limbi pidgin.
Pidgin (software), un software, client pentru mesagerie instantanee („IM”)